Orionides — група ящеротазових тероподних динозаврів клади Тетанури (Tetanurae). Містить більшість теропод, включаючи і нащадків птахів. Відомі з ранньої юри.

Етимологія 
Назва клади "Orionides" була створена дослідниками у 2012 та похідить від Оріона, мисливця-велетня з грецької міфології, посилаючись на велетенські розміри представників клади.

Філогенія 
філогенічна кладограма згідно з Carrano et al. (2012):

1 Piatnitzkysauridae, 2 Megalosauria, 3 Spinosauridae, 4 Megalosauridae, 5 Metriacanthosauridae, 6 Allosauria, 7 Allosauridae, 8 Carcharodontosauria, 9 Neovenatoridae, 10 Carcharodontosauridae

Примітки 

Тероподи
Вимерлі тварини, описані 2012